Thomas Edward Lawrence (1888–1935) angol katona, régész, író és kalandor. Az 1916-18-as arab nemzeti felkelésben betöltött szerepe miatt Arábiai Lawrence néven közismert
 Arábiai Lawrence 1962-es amerikai film Thomas Edward Lawrence-ről